Engelke är ett efternamn som burits av bland andra

 Anke Engelke (född 1965) tysk skådespelare och komiker
 Daniel Engelke (1850–1930), industriman
 Fredrik Engelke (1848–1906) utgivare av kyrkliga sångböcker
 Franz Engelke (1887–1936) teaterdirektör
 Jenny Engelke (1838–1914) svensk författare
 Otto Engelke (1815–1895), svensk företagsledare
 Wilhelm Engelke (1833–1899), militär och tecknare

Tyska efternamn
Svenska efternamn